5th Street o Fifth Street puede hacer referencia a:

 5th Street, una estación de en la línea Market–Frankford del Metro de Filadelfia;
 5th Street, una estación de la línea Azul del Metro de Los Ángeles;
 Fifth Street, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Fort Bend en el estado estadounidense de Texas.